Буглен () — село в Буйнакском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Буглен как единственный населённый пункт в его составе.

История 
Село Буглен (по названию протекающей рядом речки Буглен-озень) было основано примерно в начале XVII как удел одного из баматуллинских биев, Гайдарбека.

Селение издавна славилось своими борцовскими традициями, в частности как центр национальной борьбы на поясах, потому неудивительно, что выходцем из этого селения явился величайший дагестанский борец Алклыч Хасаев.

Географическое положение 
Расположен в 10 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск, на левом берегу реки Буглен-озень.

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Уроженцы 
 Хасаев, Али-Клыч — дагестанский атлет-гиревик.
 Хизри Исаевич Шихсаидов — председатель Народного Собрания Республики Дагестан.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района
Муниципальные образования Буйнакского района
Сельские поселения Дагестана